Juan Fernández-Campero (o bien, Juan José Fernández-Campero) o similar puede referirse a:

 Juan Manuel Fernández-Campero (1741-????), militar español.
 Juan José Fernández-Campero (1645-????), I marqués del Valle del Toxo.
 Juan José Gervasio Fernández-Campero (1754-1784), hacendado, político y militar argentino - III marqués del Valle del Toxo.
 Juan José Feliciano Fernández-Campero (1777-1820), hacendado, político y militar argentino - IV marqués del Valle del Toxo.